Юлда́шево — топоним, происходящий от слова Юлдаш:

Населённые пункты

Россия 
 Республика Башкортостан:
 Юлдашево — село в Учалинском районе.
 Юлдашево — деревня в Абзелиловском районе.
 Юлдашево — деревня в Аургазинском районе.
 Юлдашево — деревня в Белокатайском районе.
 Юлдашево — деревня в Зианчуринском районе.
 Юлдашево — деревня в Ишимбайском районе.
 Юлдашево — деревня в Караидельском районе.
 Юлдашево — деревня в Фёдоровском районе.
 Юлдашево — прежнее название посёлка, ныне микрорайона Спутник города Салавата.

 Челябинская область: 
 Юлдашево — деревня в Нязепетровском районе.

См. также